Batilly puede referirse a: 

 Batilly, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Batilly, comuna francesa situada en Orne.